Jalpan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jalpan, Querétaro Arteaga, ort, Jalpan de Serra, 
 Jalpan, Tejupilco, ort, 
 Jalpan (kommun), Puebla, 
 Jalpan, Sultepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar